Cairncross ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Cairncross (Alexander Kirkland Cairncross; 1911–1998), britischer Ökonom und Staatsbeamter

 John Cairncross (1913–1995), britischer Agent
 Sandy Cairncross (Alexander Messent Cairncross; * 1948), britischer Epidemiologe